Тросница  — топоним:

Беларусь 
 Тросница — деревня, Первомайский сельсовет, Городокский район, Витебская область
 Тросница — деревня, Солоникский сельсовет, Полоцкий район, Витебская область